Anne Hathaway
Henry Hathaway
Donny Hathaway
Berkshire Hathaway
Anne Hathaway (atriz)
Carol Hathaway
Russ Hathaway
Desambiguações de sobrenomes